Plaats in Indonesië
 Adisana (Bumiayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Adisana (Kebasen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java